Витко́вский — фамилия польского происхождения. Женский вариант — Витковская.

Известные носители 
 Витковский, Александр Константинович (1923—1994) — Герой Социалистического Труда.
 Витковский, Андрей Генрихович (1830—1879) — русский писатель.
 Витковский, Василий Васильевич (1856—1924) — российский геодезист, генерал-лейтенант.
 
 Витковский, Геннадий Петрович (род. 1958) — российский футболист.
 Витковский, Дмитрий Петрович (1901—1966) — инженер-технолог, многолетний узник ГУЛАГа, автор мемуаров.
 Витковский, Евгений Владимирович (1950—2020) — русский поэт и переводчик, писатель-фантаст, литературовед.
 
 Витковский, Каликст Касперович (1818—1877) — президент (городской голова) Варшавы.
 Витковский, Максим (род. 1989) — латвийский футболист, вратарь.
 Витковский, Марек (род. 1974) — польский гребец-байдарочник.
 Витковский, Михал (род. 1975) — польский писатель.
 Витковский, Олег Владимирович (1924—2013) — советский и российский экономико-географ, страновед-германист.
 Витковский, Пётр Иосифович (1874—1924) — инженер, депутат Государственной думы I созыва.
 Витковский, Сергей Сергеевич (род. 1981) — российский борец вольного стиля.
 Витковский, Станислав (1866—1950) — польский филолог-классик.
 Витковский, Степан (1898—1937) — польский спортсмен-биатлонист и футболист, участник Олимпийских игр в Шамони, первый львовский зимний олимпиец.
 
 Витковский, Франц Матвеевич (1786—1858) — генерал-майор, участник Кавказских походов.

Женский вариант фамилии 

 Витковская, Антонина Петровна (1924—?) — советская шахматистка.